

Дани сећања 

1110-е п. н. е.